Kontrada Sant'Elija ima više značenja:
 Kontrada Sant'Elija (Bari)
 Kontrada Sant'Elija (Ređo di Kalabrija)